— японское издательство. Благодаря ряду взбудораживших японское общество книг и публикуемой им эротической манге зарекомендовало себя как источник провокационных «субкультурных» печатных изданий.

История 
Компания Ohta Publishing была основана в 1985 году, отделившись от издательского отдела фирмы Ohta Production, агентства по поиску талантов, специализирующегося на комиках-артистах разговорного жанра. (К настоящему времени Ohta Publishing уже преобразована в акционерную компанию.)

Вначале издательство и стиль руководства им подвергались насмешкам, так как с точки зрения стороннего наблюдателя оно казалось не серьёзной компанией, а, скорее, игрушкой Такэси Китано (в то время Ohta Promotion сотрудничала с ним и была его букинг-агентством). Китано практически издавал через Ohta Publishing то, что его заинтересовало.

В 1989 году издательство опубликовало книгу «M но дзидай» о серийном маньяке Цутому Миядзаки, и так постепенно начала складываться репутация Ohta Publishing как источника провокационных «субкультурных» публикаций. Где-то в это время был основан и выходивший два раза в месяц журнал QuickJapan. В 1993 году и в 1999 годах, соответственно, в издательстве вышли книги «Полное руководство по самоубийству» и «Battle Royale», неприятно взбудоражившие японское общество.

В конце 1990-х годов Ohta Publishing также начала сотрудничать с мангакой Наоки Ямамото, прозванным «маэстро эротики», и основало журнал манги Manga Erotics. На его наследника Manga Erotics F в настоящее время приходится значительная часть всех продаж манги, выпускаемой издательством.

Известные публикации 
Компания наиболее известна по таким книгам, как:  (1989), «Полное руководство по самоубийству» (1993), «Battle Royale» (1999), а также многочисленной манге, как, например, Tatami Galaxy и Eien no Zero. Она также публикует журнал манги Manga Erotics F и журнал QuickJapan. Из недавних манг можно выделить, например, Miyamoto kara Kimi e и Kami no Kodomo.

Список периодических и серийных изданий

Печатные журналы 
 QuickJapan(ja)
 Manga Erotics F(en)
 Kettle(ja)

Веб-журналы

Манга 
 Aoi Hana
 Astro Kyuudan
 Bradherley no Basha
 La Croisade des Innocents
 The Devil is So Cute
 Don't Disturb Me and Him, Please
 Don't Say Anymore, Darling
 Drops
 Gente - Ristorante no Hitobito
 Hallucination from the Womb
 Keep on Vibrating
 Kokumin Quiz
 Lychee Light Club
 Mariko Parade
 Mikai no Hoshi
 Голограф на Радужном поле
 Not Love But Delicious Foods Make Me So Happy!
 Palepoli
 Pico-Pico Boy
 Pico-Pico Boy Turbo
 Punctures
 Ristorante Paradiso
 Romance of an Ancient Dreaming City
 Sennen Gahō
 The Tales of the Town Uroshima
 The Tatami Galaxy
 Tora & Ken's Happy Lovely Life!
 Tropical Citron - Psychedelic Witch Story
 Utsubora - A Story of a Novelist
 Velveteen & Mandala
 Watching Fuckin' TV All Time Makes a Fool
 Yukiko's Spinach

Примечания

Ссылки 
 
Издательства Японии
Издательства, основанные в 1985 году
Издатели манги